Das wandelnde Schloss steht für:
 Sophie im Schloss des Zauberers oder in der neuen Übersetzung Das Wandelnde Schloss, ein Fantasyroman aus dem Jahre 1986 der britischen Schriftstellerin Diana Wynne Jones
 Das wandelnde Schloss (Anime), Anime-Film aus dem Jahr 2004, der auf dem Fantasyroman beruht